Lo Calvari (els Guiamets), muntanya del terme municipal dels Guiamets (Priorat)
 Lo Calvari (Falset), muntanya del terme municipal de Falset (Priorat)
 Lo Calvari (Vilamitjana), muntanya del terme municipal de Tremp (Pallars Jussà)
 Lo Calvari (Abella de la Conca), partida rural del municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)